Tejútrendszer, a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer található

Filmek
 Tejút (The Milky Way), 1936-os film Leo McCarey rendezésében
 Tejút (La voie lactée), 1969-es francia–olasz film Luis Buñuel rendezésében
 Tejút, 2007-es magyar film Fliegauf Benedek rendezésében

Egyéb
 Tejút (Rúzsa Magdi-dal)